Magnipelta mycophaga är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1953. Magnipelta mycophaga ingår i släktet Magnipelta och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Skogssniglar
mycophaga